Dora Calindri (1911-2002) – attrice italiana, sorella dell'attore Ernesto
Ernesto Calindri (1909-1999) –  attore italiano
Gabriele Calindri (1960) – doppiatore italiano, figlio dell'attore Ernesto
Serafino Calindri (1733-1811) – storico, presbitero e ingegnere idraulico italiano